Vescica urinaria, la parte anatomica del corpo umano
Vescica neurogena, malattia neurogena
Vescica natatoria, in veterinaria è la parte corrispondente nei pesci della vescica umana
Vescica a lacrima, termine che indica una situazione in cui, solitamente dopo un evento traumatico, una vescica estesa viene deformata da un ematoma
Vescica pigra, in pediatria avviene quando i bambini non svuotano completamente la vescica portando a infezioni  nelle vie urinarie

Pagine correlate 
I ringonfiamenti della pelle contenenti del liquido che si manifestano dopo ustioni o contatti con sostanze urticanti sono indicati con:
Vescicola (medicina)
Bolla (medicina)